Saint-Vincent – francuska gmina w regionie Owernia, w departamencie Górna Loara
 Saint-Vincent – francuska gmina w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme
 Saint-Vincent – francuska gmina w regionie Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie
 Saint-Vincent – francuska gmina w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Górna Garonna
 Saint-Vincent – dawna nazwa Saint-Vincent-d'Autéjac, francuskiej gminy w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Tarn i Garonna
 Saint-Vincent – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Valle d'Aosta

Zobacz też 
 Saint Vincent (ujednoznacznienie)
 St. Vincent